Villalba de Perejil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de Perejil (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villalba de Perejil (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar